Küntzel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Küntzel (1804–1873), preußischer Jurist und Gutsbesitzer, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Eduard Küntzel (1793–1860), preußischer Generalmajor
 Georg Küntzel (1870–1945), deutscher Historiker
 Marco Küntzel (* 1976), deutscher Fußballspieler 
 Martha Küntzel (1857–1942), deutsche Pianistin und Autorin theosophischer Schriften und Übersetzerin
 Matthias Küntzel (* 1955), deutscher Politologe und Journalist
 Nikolaus Schmidt-Küntzel (1606–1671), deutscher Landwirt
 Oscar Küntzel (1834–1914), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Künzel
 Künzl